Palin (přechýleně Palinová) může znamenat:

příjmení
 Brett Palin (* 1984) – kanadský lední hokejista
 Michael Palin (* 1943) – britský herec, člen skupiny Monty Python
 Sarah Palinová (* 1964) – americká politička

Související články 
 Palín – slovenská obec

Externí odkazy